Копта () — чешская фамилия. Известные носители:

 
 Копта, Иржи (1961—2013) — чешский актёр.
 Копта, Йозеф (1894—1962) — чешский писатель и журналист.
 Копта, Павел (1930—1988) — чешский поэт-песенник, сценарист и переводчик.
 Копта, Пётр (переводчик) (1927—1983) — чешский переводчик, сын Йозефа Копты.
 Копта, Пётр (хоккеист) (род. 1965) — чешский хоккеист.